Одуха Андрій Миколайович (1992-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Одуха Антон Захарович (1910-1967) — радянський партизан, лейтенант НКВС, Герой СРСР.